Bills Island steht für:

Inseln in den Vereinigten Staaten:
 Bills Island (Maine)
 Bills Island (Rhode Island)
 Bills Island (Virginia)

Inseln in der Antarktis:
 Bills Island (Antarktika) im Palmer-Archipel